Мамыр — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мамыр — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Мамыр — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Мамыр — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Мамыри